Por Melide pode estar à procura de:
 Melide - um município na província de Corunha, na Galiza, Espanha.
 Melide - uma comuna no cantão de Tessino, na Suíça.
 Terra de Melide - uma comarca na província de Corunha, na Galiza, Espanha.

Desambiguação